Омуртаг:

 Омуртаг — хан Первого Болгарского царства.
 Омуртаг — город в Болгарии.
 Омуртаг — община в Болгарии.